Pohligshof bezeichnet:

 Pohligshof (Leichlingen), eine Ortslage in Leichlingen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Pohligshof (Solingen), eine Ortslage in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen